Наганума:

 Наганума — посёлок в Японии, находящийся в уезде Юбари округа Сорати губернаторства Хоккайдо.
 Наганума — железнодорожная станция на линии Кэйо расположенная в городе Хатиодзи.
 Наганума, Кэн (1930—2008) — японский футболист.
 Наганума, Хидэки (род. 1972) — японский композитор, исполняющий в жанрах брейкбит, электронная музыка, J-pop, фанк, хип-хоп, бигбит.